Cassinia – rodzaj roślin z rodziny astrowatych
 Cassinia – rodzaj pajęczaków z rzędu kosarzy